Onderdistrict in Indonesië
 Wanasalam (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Wanasalam (Wanasalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Wanasalam (Ligung), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java